Lens-Saint-Servais, plaats in de Belgische provincie Luik
 Saint-Servais (België), plaats in de Belgische provincie Namen, deelgemeente van de stad Namen
 Saint-Servais (Côtes-d'Armor), plaats in het Franse departement Côtes-d'Armor
 Saint-Servais (Finistère), plaats in het Franse departement Finistère

Zie ook 
 Servais (doorverwijspagina)
 Servatius (doorverwijspagina), heiligen